Heksenboom (Bladel), een monumentale beuk op Landgoed Ten Vorsel in Bladel (NB)
Heksenboom (Sint Anthonis), een bekende boom in het Sint Anthonisbos in Sint Anthonis (NB)